Борис Трояновский:
 Трояновский, Борис Михайлович (1919—2012) — советский и российский ученый-энергетик.
 Трояновский, Борис Сергеевич (1883—1951) — российский и советский виртуоз-балалаечник, композитор.